Верхняковское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Верхняковский.

Административное устройство 
В состав Верхняковского сельского поселения входят:
 хутор Верхняковский
 хутор Макаровский
 хутор Михайловский
 хутор Павловский
 хутор Поздняковский

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Верхняковское сельское поселение

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района